Надстрочные и подстрочные знаки () — блок стандарта Юникод. Содержит надстрочные и подстрочные цифры, математические операторы и буквы, использовавшиеся в математике и фонетике.

Надстрочные цифры 1, 2, 3 не включены в этот блок, так как имеются в блоке Дополнение к латинице — 1.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Основная латиница
 Набор символов

Примечания